Акатов — русская фамилия. Известные носители:
 Акатов, Александр Иванович — полковник, герой ПМВ.
 Акатов, Альберт Васильевич (1930—2016) — офицер-подводник, контр-адмирал, начальник Каспийского высшего военно-морского училища им. С. М. Кирова.
 Акатов, Борис Николаевич (1899—1938) — полковник, кавалер двух орденов Красного Знамени.
 Акатов, Виктор Григорьевич (1924—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Акатов, Михаил Павлович (1888—?) — офицер, участник Гражданской войны.